Mołdawia w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci zadebiutowała w 2010 roku. Pierwszym reprezentantem był Stefanel Roscovan z piosenką Ali Baba.

Uczestnictwo 

Legenda:

Historia głosowania (2010-2013) 

Mołdawia dała najwięcej punktów dla:

Mołdawia dostała najwięcej punktów od:

	

Kraje w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci
Eurowizja dla Dzieci
Eurowizja